Цапарде могу да буду:

 Цапарде (Осмаци), насеље у општини Осмаци, Република Српска, БиХ
 Цапарде (Лукавац), насеље у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ